Plaats in Indonesië
 Nglawak (Kertosono), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
 Nglawak (Prambon), een plaats in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java